Інна Артамонова (повне ім'я: Інна Василівна Артамонова, , 28 липня 1971, у м. Кролевець, Сумська область, СРСР)— український художник-імпресіоніст .  Картини Артамонової Інни  зберігаються у музеях  Харкова, Дрогобича, Києва, а також у приватних колекціях в Європі та США. Живе і працює в Києві.

Життєпис 

Інна Артамонова народилася і провела перші роки свого дитинства в селі Камінь Кролевецького району на Сумщині. Кролевецькі рушники і річка Сейм, історичні Батурин і Глухів - дві козацькі столиці  Гетьманської України  - сприяли розвитку мистецького таланту і усвідомлення себе вільною українською козачкою. 

В 1988 році закінчила з золотою медаллю середню школу в селі Шевченкове Глухівського району Сумської області, де з дитинства вчителями і односельцями їй була привита любов до творчості Тараса Шевченка. 

Художниця продовжила  династію митців. Рідна бабуся Марія по материнській лінії була відомою на Сумщині мисткинею, писала олійними фарбами картини, виписувала і вишивала килими, рушники. Двоюрідний дідусь працював все життя професійним художником у Вільнюсі.  Прапрадід по батьківській лінії був іконописцем.  

Інна Артамонова з дитинства захоплювалася роботами імпресіоністів і сюрреалістів, вивчала різні стилі живопису, регулярно брала участь у виставках і міжнародних конкурсах.  

У 1988—93 роках навчалася у Київському торгівельно-економічному інституті  за спеціальністю інженер -технолог громадського харчування. 

У 1999—2003 роках закінчила Національну Академію Внутрішніх Справ України в місті Києві за фахом юрист. 

З 1993 по 2013 рік працювала в системі МВС України в місті Києві на різних посадах. Вийшла на пенсію за вислугою років в званні підполковника міліції.  

Одружена. Разом з чоловіком виховує двох синів. 

У 2011-2012 роках закінчила Арт академію сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі в місті Києві. Має фах мистецтвознавця. 

У 2018 році прослухала повний курс з історії мистецтв в Освітній організації Культурний Проект під керуванням мистецтвознавиці Наталі Романової 

Брала приватні уроки у багатьох відомих художників. Відвідала найкращі художні музеї України, країн  Європи і США. Активно бере участь у виставках і пленерах, як в Україні, так і за кордоном (Германія, Словацька Республіка, Єгипет, Іспанія).

Мисткиня працює у різних техніках: графіка, акварель, олія, пастель. Натюрморти, пейзажі, портрети відрізняються насиченістю, яскравим  життєстверджуючим колоритом, яскравою українською етнічною спрямованістю. Українська національна культура є джерелом для творчості і натхнення художниці. Вона поєднує традиційніі жанри, форми, символи, що характеризують матеріальне і духовне життя українського етносу з постмодерним сьогоденням, з викликами і реаліями  війни на сході України. Протягом кількох років Артамоновою І. створена і продовжує розширятися серія робіт під назвою «Ода українському борщу», що стало відображенням своєчасності і актуальності даної теми - культури приготування українського борщу -  в  Нематеріальній культурній спадщині України - офіційно визнаній Нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО з 1липня 2022 року. 

Бере активну участь в волонтерській діяльності, відправляючи виручені від продажу власних картин кошти на потреби ЗСУ.

Має колекцію старовинних вишитих українських рушників і полотняних вишитих жіночих сорочок, яким більше сотні років, що дістались їй від предків, а також власноруч вишиту колекцію картин, вишиванок, рушників, оберегів, над якими працювала протягом 1989-2022 років. Експонувала ці вироби на кількох виставках в Україні, включаючи виставку «З Україною в серці» до  Дня  Незалежності України в 2022 році в Зеленій  бібліотеці  на Пріорці в місті Києві. 

У 2022 році - одна із засновників мистецької групи «Жінки малюють». 

Перша виставка відбулася в 2018 році в Києві, Україна. Мала 7 персональних виставок, 18 групових художніх виставок.

Мистецтво 
Займається дослідженням традиційного українського народного мистецтва у вигляді вишивок, картин, кераміки, предметів декоративно-ужиткового використання, і також розробкою сучасного мистецтва України,  візуалізацією архетипів українських чоловіків і жінок у співпраці з доктором наук професором КНУКІМ Гаврилюк А.М.

Виставки 
2018- Арт галерея Митець КОНСХУ м .Київ 

2019, 2020, 2021, 2022-персональна виставка на малій батьківщині в Сумській області 

2020-  Будинок художника (Київ) м. Київ, «Моє натхнення»

2020- призер конкурсу Посольства Словацької Республіки в Україні  

2021- Будинок Художника України, м.Київ 

2022- персональна виставка «Make art, no war”, Зелена бібліотека на Пріорці  м.Київ 

2022- персональна виставка до дня Незалежності України, Зелена бібліотека на Пріорці, м.Київ 

2022- Арт галерея Митець, групова виставка «Новорічний вернісаж» 

2022- 2023 - постійно діюча експозиція в Оболонській районній державній адміністрації, м.Київ

Співпраця

 «Митець» арт галерея КОНСХУ  (м.Киів, вул Велика Васильківська, 12) 
 Будинок Художника від Національної спілки художників України  (м.Київ)
 Зелена бібліотека на Пріорці  (м. Киів, вул Вишгородська, 38)
Оболонська в місті Києві районна державна адміністрація

Відзнаки 
 Грамота і Почесна Відзнака від Повноважного Посла Словацької Республіки в Україні
Грамота і Почесна Відзнака від Київської державної Адміністрації

Примітки

Посилання 
https://www.education.ua/universities/451/

https://fgritb.knukim.edu.ua/vykladachi/havryliuk-alla-mykhailivna.html

http://issues-culture-knukim.pp.ua/article/view/269369

http://mytets.com/2018/06/16/contemporary-artists-06-18/

http://culturalproject.org/romanova

Тетяна Асадчева Вечірній Київ, «Новорічний вернісаж: столична галерея представила експозицію творів сучасних українських митців»
https://vechirniy.kyiv.ua/news/76513

Сайт художньої галереї Митець «Колективна виставка сучасних українських митців «Новорічний вернісаж». 21-30 грудня 2022 р.  http://mytets.com/2022/12/01/novorichnyj-vernisazh-22/

платформа YouTube канал Інна Артамонова https://youtube.com/watch?v=idT_SpbSeNs&feature=share

інстаграм inna_art_ukraina https://instagram.com/inna_art_ukraina?igshid=NzAzN2Q1NTE=

Кольористи
Сучасне мистецтво
Нова українська хвиля
Українські художники
Художники-імпресіоністи
Випускники КТЄІ
Члени спілки «Жінки малюють»